Шаста има више значења:
 Округ Шаста (Калифорнија)
 Шаста (Калифорнија)
 Шаста (планина)